Gilles Simon era o atual campeão, mas perdeu nas semifinais para Lukáš Rosol. Rosol conquistou o título, derrotando Guillermo García-López na final por 6–3, 6–2.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Janko Tipsarević (Quartas de final)
  Gilles Simon (Semifinais)
  Andreas Seppi (Segunda rodada)
  Mikhail Youzhny (Segunda rodada)

<ol start="5">
  Florian Mayer ''(Semifinais)
  Fabio Fognini ''(desistiu devido a fadiga)
  Horacio Zeballos ''(Primeira rodada)
  Viktor Troicki (Quartas de final)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Serhiy Stakhovsky (Qualificado)
  Matthias Bachinger (Qualificado)
  Filippo Volandri (Qualificador, desistiu, Lucky Loser)  Steve Darcis (Qualificador)

<ol start="5">
 Marc Gicquel (Primeira rodada)
<li> Marius Copil (Qualificador)
<li> Flavio Cipolla (Qualificado)
<li> Florent Serra ''(Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Serhiy Stakhovsky
 ''' Matthias Bachinger

<li>  Flavio Cipolla
<li>  Jaroslav Pospíšil

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S